Павел Сергеевич Поляков (, Разуваев, Область Войска Донского — 30 октября 1991, Фрайзинг) — казачий писатель, переводчик, поэт и публицист, представитель белой эмиграции.

Биография 
Родился  на отцовском хуторе Разуваев казаков Поляковых, станицы Островской Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского (ныне — Ольховский район Волгоградской области), в семье казачьего офицера из старинного донского казачьего дворянского рода. Детство его прошло на родном хуторе, а затем он был отправлен родителями на учёбу в Камышинское реальное училище.

В 1918 году 16-летний Павел Поляков добровольцем вступил в ряды Донской армии и в её рядах сражался на Донском фронте Гражданской войны.

В начале 1920 года в рядах 13-го Донского полка, в числе некоторых других частей казачьих формирований, не обеспеченных командованием Добровольческой армии возможностью эвакуироваться из Новороссийска в Крым, Павел Поляков вместе с родителями ушёл по Черноморскому побережью Кавказа в Грузию. Через некоторое время в городе Поти похоронил мать.

Павел вместе с отцом — полковником С. А. Поляковым — перебрался в Крым, где был зачислен в конвой генерала П. Н. Врангеля.

В начале ноября 1920 году эвакуировался из Крыма в Турцию. В конце 1921 года, как и многие тысячи российских изгнанников, Поляковы переехали в Королевство сербов, хорватов и словенцев.

Здесь Павел, обожжённый огнём сражений Гражданской войны, переживший смерть матери и боевых товарищей, был зачислен, для завершения образования, в Донской кадетский корпус в Билече (Герцеговина).

В 1924 году, в 35-м выпуске, Павел Поляков окончил кадетский корпус и поступил на отделение филологии философского факультета Белградского университета, по окончании которого работал чиновником Министерства народного просвещения Югославии; одновременно привлекался к работе в литературном бюро югославской скупщины (парламента) в качестве одного из редакторов документов.

Литературный дар Павла Полякова проявился в период учёбы в Югославии, где в разные годы кадетами издавались рукописные журналы «Донец», «Казак», «Донец на чужбине» и «Наука и жизнь». Публиковался в них и Павел Поляков.

В 1925 году в литературном сборнике «Казачий быт» (Париж) было помещено стихотворение студента П. Полякова «Степи».

В 1926 году принят в созданное в Чехословакии творческое объединение «Литературная Казачья Семья» (ЛКС). Однако в 1929 году из-за разногласий с руководителем ЛКС, донским казаком И. И. Колесовым, П. С. Поляков, как и группа других казаков, выходит из состава объединения.

Литературная деятельность 
В 20-30-е годы многочисленные стихи, а также поэмы, отдельные рассказы и фельетоны Павла Полякова публиковались в изданиях казачьего зарубежья: «Вольное Казачество» (Чехословакия-Франция), «Казачий Путь» — «Путь Казачества», «Тихий Дон», «Казачий сполох», «Казачество», «Казакия» (все — Чехословакия), «Родимый Край», «Казачье дело», «Казачий Голос» (все — Франция), «Единство» (Югославия).

В 1937 году в № 6 (12) журнала «Дневник казака» (г. Париж) прошло сообщение о том, что в издающейся во Франции «…серии „Казачья библиотека“ вышла поэма „Иван и Феня“ П. Полякова».

В 1930-е годы в Белграде (Югославия), в переводе П. С. Полякова на сербский язык были изданы: «Конёк-Горбунок» П. П. Ершова (1935), «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина (1937) и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя (1938). Им были также переведены на русский язык и опубликованы в ряде изданий российского и казачьего зарубежья стихи некоторых сербских поэтов.

В 1939 году в Праге издательством «Литературная Казачья Семья» был издан его сборник «Поэмы», а несколько ранее в Югославии сборник стихов «Песни воли».

Роман «Смерть Тихого Дона» 
Только в середине 1990-х годов стало известно о том, что в послевоенные десятилетия П. С. Поляков многие годы работал над рукописью четырёхтомного романа-эпопеи «Смерть Тихого Дона», который он так и не успел завершить. Считалось, что эта рукопись, как и некоторые другие рукописи, архив и личные вещи П. С. Полякова, была уничтожена после его смерти в больнице дома для престарелых.

Но это оказалось не так. С помощью донского казака, доктора В. А. Быкадорова (ФРГ), и донской казачки К. М. Антич удалось выяснить, что знакомый с П. С. Поляковым ещё с 70-х годов Ю. В. Денбский спас рукопись романа — итог многолетних воспоминаний и размышлений о прошлой жизни на Дону, о времени Первой мировой и Гражданской войн, выявления автором, анализа и осмысления объективных причин и субъективных факторов трагических событий 1917—1920 годов в России и особенно на Дону.

С большим художественным мастерством П. С. Поляков, показавший себя великолепным знатоком казачьего быта, отразил в романе не просто жизнь в донских казачьих хуторах и станицах, но и описал многие казачьи традиции и обычаи, подчеркнул особое отношение в казачьей среде к старикам и подрастающему поколению казаков, гордость славным казачьим прошлым, верность заветам старины и постоянную готовность к защите Отечества.

Но, проделав огромную работу, вложив в роман душу, П. С. Поляков, видимо, не верил, что рукопись романа когда-либо будет востребована на родимом Дону. Ю. В. Денбский в письме от 28 июля 2000-го года отмечал, что П. С. Поляков передал ему рукопись своего романа «так сказать мимоходом, „между прочим“, — в коридоре дома престарелых, где я его несколько раз посетил. При передаче „на ходу“ сказал только: „Посмотрите, и поступайте, как знаете“. Только и всего! А ведь работал он над этим произведением десятки лет!..».

Понимая литературную ценность романа и его исключительную значимость для культурно-исторического, духовного возрождения казачьего народа, Ю. В. Денбский вместе с проживающей в Киеве Г. И. Андреевой разобрали рукопись, квалифицированно отредактировали, сделали распечатку текста и предоставили все четыре тома романа для возможного издания.

В 2020 г. Музеем-Мемориалом "Донские казаки в борьбе с большевиками" был издан двухтомник сочинений П.С. Полякова, в который вошли все его основные сочинения.

Память 
 Мемориальный камень установлен в хуторе Киреево
 Мемориальный крест установлен на предполагаемом месте усадьбы Поляковых.

Примечания

Ссылки 
 Лирика (избранное). Мюнхен, 1958
 «Veni, vidi, vale» (Пришел, увидел, прощай). Мюнхен, 1972
 «Три брата. Олень. Дядя Янош». Мюнхен, 1957
 «Отава». Мюнхен, 1981
 Журнал «Казакия» под ред. П. С. Полякова 1961—1965, Мюнхен
 Газета «Казачий вестник» под ред. П. С. Полякова 1951—1957, Мюнхен
Поэмы.  Прага, 1939
Иван и Феня (казачья поэма) [[  ]]Париж, 1931 

Русские писатели по алфавиту
Донские казаки
Персоналии:Донская армия
Персоналии:Русская армия Врангеля
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Выпускники Донского кадетского корпуса
Выпускники философского факультета Белградского университета
Авторы исторических романов
Мемуаристы русского зарубежья
Русские поэты первой волны эмиграции
Русские писатели XX века
Русские писатели первой волны эмиграции